Alun Dua (Muaradua Kisam), een plaats in Indonesië
Alun Dua (Pagar Alam Utara), een plaats in Indonesië